Эскадренные миноносцы типа «Сэмпсон» — тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении Военно-морского флота США с 1916 по 1946 года. Всего было построено 6 эсминцев этого типа.

История строительства 
Строительство эсминцев типа «Сэмпсон» было заказано в 1914 году, в 1915 году были произведены закладки 5 корпусов из 6, в 1916 году — 1. Все эсминцы вошли в состав американского флота в 1916—1917 годах.

Список эсмицев типа 
 USS Sampson (DD-63) (1916—1936)
 USS Rowan (DD-64) (1916—1939)
 USS Davis (DD-65) (1916—1934)
 USS Allen (DD-66) (1917—1946)
 USS Wilkes (DD-67) (1916—1934)
 USS Shaw (DD-68) (1917—1934)

Литература 
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906—1922. — London: Conway Marytime Press, 1979. — ISBN 0-85177-146-7
 Silverstone P. H. The New Navy (1883—1922). — NY.; L., 2006. ISBN 978-0-415-97871-2

Ссылки 
 Tin Can Sailors — Sampson class 
 USS Rowan Reunion Association

Эскадренные миноносцы США
Эскадренные миноносцы с паровой энергетической установкой
Эскадренные миноносцы по типам